Die historische und befestigte Stadt Bâgé war bis 1272 Hauptort der französischen Landschaft Bresse (siehe Bâgé-le-Châtel). Heute ist der Name Bâgé Namensbestandteil folgender Gemeinden im Département Ain:

Bâgé-le-Châtel
Bâgé-Dommartin mit dem Ortsteil Bâgé-la-Ville
Saint-André-de-Bâgé

Siehe auch:
Bagé